Берово (община) — адміністративна община в Македонії.
 Берово — місто в Македонії.